Село:
 Лагідне — Запорізька область, Токмацький район
Селища:
 Лагідне — Луганська область, Сватівський район
 Лагідне — Харківська область, Лозівський район